Оранге Экстракласа 2005/2006 () — 72-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 24 июля 2005 года и закончился 13 мая 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2005/2006 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2005/2006 на rsssf.com 

2005/2006
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2005 году
Спорт в Польше в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006